Турганов:
 Турганов, Борис Александрович — русский советский поэт (БСЭ)
 Турганов, Дуйсенбай Нурбаевич — аким города Атырау  (февраль 1999 — май 2002)